Casarrubios del Monte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casarrubios del Monte (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Casarrubios del Monte (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar